Ledesma hace referencia a varios artículos:

Divisiones territoriales

Tierra de Ledesma, una comarca histórico-tradicional de la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
Mancomunidad Comarca de Ledesma, una agrupación administrativa de municipios en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
Departamento Ledesma, una de las divisiones de la provincia de Jujuy, en la Región del Norte Grande Argentino, Argentina.

Municipios

Libertador General San Martín (Jujuy), departamento Ledesma, provincia de Jujuy, Región del Norte Grande Argentino, Argentina.

En España

Ledesma (Salamanca), provincia de Salamanca, Castilla y León;
Doñinos de Ledesma, provincia de Salamanca, Castilla y León;
La Mata de Ledesma, provincia de Salamanca, Castilla y León;
Ledesma de la Cogolla, un municipio de La Rioja, en España.

Localidades en España

Ledesma (La Coruña), del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia;
Baños de Ledesma, del municipio de Vega de Tirados, provincia de Salamanca, Castilla y León;
El Campo de Ledesma, del municipio de Villaseco de los Reyes, provincia de Salamanca, Castilla y León;
Ledesma de Soria, localidad del municipio de Gómara, provincia de Soria, Castilla y León;

Apellido

Amanda Ledesma, actriz argentina.
Argentino Ledesma, cantante de tangos argentino.
Arturo Ledesma, futbolista mexicano.
Javier Ledesma, portero de fútbol mexicano retirado.
Christian Ledesma, piloto de automovilismo argentino.
Cristian Daniel Ledesma, futbolista argentino que juega actualmente para el Santos de Brasil.
Fernando Ledesma, político y jurista español.
Francisco González Ledesma, periodista, guionista y novelista español. 
Inda Ledesma, una actriz argentina.
Kuh Ledesma, cantante y actriz filipina.
Martín de Ledesma Valderrama, exgobernador del Paraguay.
Pablo Ledesma, futbolista argentino.
Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, Pedro (futbolista).
Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (JONS).

Además

Calle Ledesma en la villa de Bilbao.
Ledesma S.A.A.I., empresa argentina de alimentación. 
Condado de Ledesma, título nobiliario hereditario español.